Rhönvater ist eine Bezeichnung für folgende Personen:

 Rhönvater (1873–1949), deutscher Lehrer und Schriftsteller, siehe Karl Straub (Schriftsteller)
 Rhönvater Ursinus (1878–1952), deutscher Tiefbauingenieur und Luftfahrtpionier, siehe Carl Oskar Ursinus